Mare de Déu de la Salut (Ribera d'Ondara), temple al poble de la Sisquella al terme municipal de Ribera d'Ondara (la Segarra)
 Mare de Déu de la Salut de Gelida, capella a Gelida (Alt Penedès) 
 Mare de Déu de la Salut de Montanissell, monument al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell) 
 Mare de Déu de la Salut de Sant Tomàs de Balaguer, capella del poble nord-català de Sant Tomàs de Balaguer, a la comuna de Fontpedrosa
 Mare de Déu de la Salut de Tona, capella a Osona 
 Mare de Déu de la Salut de Xirivella
 Església Parroquial de la Mare de Déu de la Salut, temple catòlic a la plaça de l'Església de Xirivella a l'Horta Oest
 Església de la Mare de Déu de la Salut (Badalona), temple parroquial catòlic al passeig de La Salut de Badalona 
 Hospital de la Mare de Déu de la Salut, antic hospital fundat l'any 1283 al centre de Sabadell
 Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Terrades), església al municipi de Terrades (Alt Empordà) 
 Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Sabadell), església d'estil eclèctic a la Salut, entitat de població de Sabadell